

Localidades

Otero (Toledo), município espanhol da província de Toledo;
Otero de Bodas, município espanhol da província de Zamora;
Otero de Herreros, município espanhol da província de Segóvia;
Villaobispo de Otero, município espanhol da província de León;
Condado de Otero (Colorado), condado do estado americano do Colorado;
Condado de Otero (Novo México), condado do estado americano do Novo México;
Ramos Otero, localidade argentina do partido de Balcarce, na província de Buenos Aires.

Pessoas

Jorge Otero (1969), ex-futebolista espanhol;
Marcelo Otero (1971), ex-futebolista uruguaio;
Raúl Otero (1970), ex-futebolista uruguaio, irmão do jogador acima;
Ramón Otero Pedrayo (1888–1976), geógrafo, escritor e intelectual espanhol;
Manolo Otero (1942–2011), cantor e ator espanhol;
David Otero (1980), cantor, guitarrista e compositor espanhol;
Jorge Otero Menéndez (1944–2004), jornalista uruguaio;
Mariana Otero (1963), cineasta francesa;
Ruy Otero (1968), encenador, realizador, argumentista, artista plástico, ator e humorista português;
Monica Otero (????), ultramaratonista brasileira;
Rómulo Otero Vásquez (1992), futebolista venezuelano, atualmente no .

Outros

1126 Otero, asteróide da cintura principal.

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de esportes
Desambiguações de música